Le tournoi Carol Weymuller Open 2012 est l'édition 2012 du tournoi Carol Weymuller Open qui se déroule du 27 au 30 septembre 2012 à New York. Le tournoi fait partie de la catégorie WSA Gold 50 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes. 

C'est un tournoi plein de surprises qui voit la défaite prématurée de la sextuple championne du monde Nicol David. La triple championne du monde junior Nour El Sherbini âgée de 16 ans seulement se hisse en demi-finales du tournoi.

En finale, Laura Massaro l'emporte face à la tenante du titre Raneem El Weleily.

Dotation et points 
En 2012, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Carol Weymuller Open
 Saison 2012 de la WSA

Liens externes 

Carol Weymuller Open
Sport aux États-Unis en septembre 2012
Sport à New York en 2012
Squash en 2012